

Топоніми 
 Маре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Маре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Маре — назва села Мар'янівка Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року
 Гирла-Маре () — комуна у повіті Мехедінць в Румунії.

Прізвище 

 Жан Маре (; *11 грудня 1913 — †8 листопада 1998) — французький кіноактор, письменник, художник, скульптор.
 Юг-Бернар Маре (; 1763—1839) — французький політичний діяч, герцог Бассано.

Прізвища-матроніми